

Geografia

Austria 
 Kirnberg an der Mank – comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)

Germania 
 Kirnberg – ex comune ora frazione di Gebsattel, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)